Lehtojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lehtojärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 751189-178973), sjö i Pajala kommun, 
Lehtojärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 751216-178979), sjö i Pajala kommun, 
Lehtojärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (19,4 ha)
Lehtojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752340-175076), sjö i Kiruna kommun,  (9,32 ha)
Lehtojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754388-174844), sjö i Kiruna kommun, 
Lehtojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754398-174826), sjö i Kiruna kommun,  (6,54 ha)

Finland
Lehtojärvi, Rovaniemi
Lehtojärvi (sjö i Lappland)
Lehtojärvi (sjö i Norra Österbotten)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn